Pfender ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pfender (1899–1972), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Pfender (um 1588–1631), deutscher Komponist
 Ludwig Christian Burkhard Pfender (1765–1852), deutscher evangelischer Pfarrer    
 Maximilian Pfender (1907–2001), Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

Siehe auch
 Pfänder (Begriffsklärung)
 Fender